Hésychios ou Hésychius (en grec ancien , ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :

Personnalités 
 Hésychios de Jérusalem, évêque () ;
 Hésychios d'Alexandrie, grammairien grec, auteur du Lexique () ;
 Hésychios de Milet,  érudit (fin du ) ;
 Hésychios Hiéros dit aussi Hésychios le Prêtre, théologien ().

Saints chrétiens 
 Hésychios de Cazorla (), Indaletius en latin, Hisque en français, Isicio ou Hesiquio ou Exiquio en espagnol, martyr, saint patron de Cazorla et un des sept apôtres évangélisateurs du sud de l'Espagne ; fêté le 15 mai.
 Hésychius d'Antioche († entre 305 et 311), sénateur au palais impérial d'Antioche, martyr noyé dans l'Oronte sous Maximien Galère ; fêté le 29 mai en Occident et le 2 mars en Orient.

Voir aussi

Sources et références